Я́лканен () — финская фамилия. Известные носители:

 Ялканен, Калле (1907—1941) — финский лыжник, олимпийский чемпион.
 Ялканен, Кари (1945—2010) — финский певец.